Села:
 Трояни — Полтавська область, Полтавський район, Білицька селищна громада (до 2020 року — Кобеляцький район)
 Трояни — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)